Thovex ist der Familienname folgender Personen:

 Candide Thovex (* 1982), französischer Freestyle-Skifahrer
 Mirabelle Thovex (* 1991), französische Snowboarderin